Zambezi steht für:

 Zambezi, Fluss in Afrika, siehe Sambesi
 Zambezi (Sambia), Ort in Sambia
 Zambezi (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Zambezi River Authority, Behörde für die Nutzung des Sambesi
 Zambezi-Nationalpark, Nationalpark in Simbabwe
 Zambezi-Schlangengeist, Gottheit im sambischen Volksglauben
 Zambezi Zinger, Achterbahn
 Zambezi Airlines, sambische Fluggesellschaft
 Zambezi Watercourse Commission, Gewässer-Organisation
 Zambezi Queen, namibisches Kreuzfahrtschiff
 Flughafen Zambezi, Flughafen bei der Stadt Zambezi, Sambia
 Zambezi (Lied), Lied von Nico Carstens
 Zambezi Company, britische Kolonialgesellschaft

Siehe auch:
 Sambesi (Begriffsklärung)
 Zambezia
 Alto Zambeze, Region in Angola